Stazione di Ōkubo – stazione di Tokyo
Stazione di Ōkubo – stazione di Akashi
Stazione di Ōkubo – stazione di Uji